John O’Keefe ist der Name folgender Personen:

* John O’Keefe, andere Namensform von John O’Keeffe (1747–1833), irischer Dramatiker und Schauspieler
 John O’Keefe (Neurowissenschaftler) (* 1939), britisch-US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 John O’Keefe (Dramatiker) (* 1940), US-amerikanischer Dramatiker und Regisseur
 John O’Keefe (Schauspieler, I), Schauspieler und Drehbuchautor
 John O’Keefe (Schauspieler, II), Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor 

Siehe auch:
 Johnny O’Keefe (1935–1978), australischer Musiker